Ivan Hlinkas minnesturnering 2013 var en ishockeyturnering öppen för ishockeyspelare under 18 år. Turneringen spelades 5 till 10 augusti 2013 i Břeclav, Tjeckien samt i Piešťany, Slovakien. Arenorna var Alcaplast Arena i Břeclav och Easton Arena, före detta Patrícia Ice Arena 37, i Piešťany.
Kanadas U-18 landslag vann turneringen för sjätte året i rad och för artonde gången totalt. USA förlorade i finalen och kom tvåa. Tjeckien vann i bronsmatchen över Ryssland.

Gruppindelning 

De åtta deltagande nationerna är indelade i två grupper:
Grupp A i Břeclav, Tjeckien: 
  Kanada
  Schweiz
  Sverige 
  Tjeckien

Grupp B i Piešťany, Slovakien:  
  Finland 
  Ryssland 
  Slovakien
  USA

Matchresultat

Gruppspel A 
Grupp A

Gruppspel B 
Grupp B

Finalomgång

Match om sjunde plats

Match om femte plats

Semifinal

Match om tredjeplats

Final

Slutställning

Se även
Ivan Hlinkas minnesturnering

Referenser
2013 Memorial of Ivan Hlinka - Spelprogrammet säsongen 2013/2014 från Svenska ishockeyförbundet
 Výsledky Memoriál Ivana Hlinky - Tjeckisk hemsida
 Ivan Hlnka Memorial - Slovakisk hemsida
Program družstva SR 18 - Spelprogrammet från det Slovakiska ishockeyförbundet
Schedule Memorial of Ivan Hlinka - Spelprogram från Kanadensiska ishockeyförbundet

2013 i Slovakien
2013 i Tjeckien
2013
Ishockeysäsongen 2013/2014
Sport i Piešťany
Sport i Břeclav